Minck ist der Familienname folgender Personen:

 Bady Minck (* 1956), luxemburgische Künstlerin
 Edda Minck (eigentlich Gabriele Brinkmann; * 1958), deutsche Schriftstellerin
 Oliver Minck, deutscher Liedermacher, siehe Wolke (Band)

Siehe auch:
 Mink